Boa Esperança (Espírito Santo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Boa Esperança (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Boa Esperança (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Boa Esperança do Iguaçu, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Boa Esperança do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo